Zuuraanval (gebit)
 Zuurbrand of zuurbranden (medisch: pyrosis)

Zie ook 
 Aanval met zuur, kwaadaardig besprenkelen met een zuur